Meisterschule des Deutschen Handwerks steht für:

 Meisterschule des Deutschen Handwerks (Breslau)
 Meisterschule des Deutschen Handwerks (Dortmund)
 Meisterschule des Deutschen Handwerks (Erfurt)
 Meisterschule des Deutschen Handwerks (Hildesheim)
 Meisterschule für Handwerker
 Meisterschule des Deutschen Handwerks (Klagenfurt)
 Meisterschule des Deutschen Handwerks in Königsberg, siehe Kunstakademie Königsberg
 Meisterschule des Deutschen Handwerks (Krefeld)
 Meisterschule des Deutschen Handwerks in Offenbach, siehe Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main #Niedergang durch Abgabe von Fachbereichen in der Zeit des Nationalsozialismus und Nachkriegszeit
 Meisterschule des Deutschen Handwerks (Leipzig)
 Meisterschule des Deutschen Handwerks (Trier)

Siehe auch:
 Kunstgewerbe- und Handwerkerschule